Николай Парийский: Парийский, Николай Васильевич (1858—1923) — русский хирург, педагог и организатор медицинской науки.
 Парийский, Николай Николаевич (1900—1996) — советский астроном и геофизик.